Ломас дел Рефухио има више значења:

 Ломас дел Рефухио, Ла Лома (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ломас дел Рефухио (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику